Kang Chil-ku (kor. 강칠구, ur. 8 sierpnia 1984 w Muju) – koreański skoczek narciarski, znany wcześniej jako Kang Chil-gu, trzykrotny olimpijczyk, uczestnik mistrzostw świata, dwukrotny mistrz i dwukrotny wicemistrz zimowej uniwersjady, dwukrotny medalista igrzysk azjatyckich, reprezentant klubu Muju Resort. Od 2016 trener reprezentacji Korei Południowej w kombinacji norweskiej.

W styczniu 2000 w Hakubie po raz pierwszy w karierze wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak nie awansował do konkursu głównego. W listopadzie 2003 zdobył jedyne w karierze punkty PŚ, zajmując 29. miejsce w Ruce. Dwukrotnie uplasował się w pierwszej piątce zawodów Pucharu Kontynentalnego – we wrześniu 2002 w Calgary był trzeci, a w lutym 2004 w Brotterode – czwarty

Po sezonie 2015/2016, w związku z brakiem osiągnięć i dostatecznej motywacji do dalszych treningów, postanowił zakończyć karierę skoczka narciarskiego. Od 2016 jest trenerem reprezentacji Korei Południowej w kombinacji norweskiej, odpowiadając za przygotowanie do części skokowej rywalizacji.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kanga Chil-ku na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kanga Chil-ku na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty Kanga Chil-ku na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kanga Chil-ku na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Kanga Chil-ku na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Południowokoreańscy olimpijczycy
Południowokoreańscy skoczkowie narciarscy
Południowokoreańscy trenerzy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984
Trenerzy skoków narciarskich
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2003
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007